Cadillac XT5 — среднеразмерный кроссовер класса люкс компании Cadillac, подразделения General Motors. Был официально представлен в 2015 году на автосалоне в Лос-Анджелесе и Дубае. Кроссовер заменил в модельном ряду модель SRX.

Серийное производство кроссовера осуществляется на заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси. Также собирается в Китае на совместном предприятии SAIC-GM. Машины для российского рынка также производятся на заводе в Спринг-Хилл, штат Теннесси и импортируются напрямую.

Описание 
XT5 доступен только с одним двигателем, который различается в зависимости от рынка. В США кроссовер оснащён 3,6-литровым V6, мощностью 310 л. с. (231 кВт). В Китае XT5 комплектуется 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 258 л. с. (192 кВт).

XT5 доступен как с передним, так и с полным приводом.

Весной 2019 года миру представят спортивную версию Cadilac XT5 Sport. Она будет иметь восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию и 314 лошадиных сил.

Примечания

Ссылки 
 XT5 на официальном сайте Cadillac

См. также 
 Cadillac SRX
Автомобили Cadillac
Среднеразмерные кроссоверы